

Sciences 
 en thermodynamique : voir processus réversible ;
 en chimie : voir réaction réversible ;
 en acoustique et physique des ondes : le retournement temporel ou réversibilité des ondes.

Site de stockage 
La notion de réversibilité est particulièrement utilisée depuis 1991 dans les discussions et les dispositions concernant le stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde.

Elle s'applique aussi aux autres déchets dangereux. Concernant la décharge souterraine StocaMine en Alsace, la ministre de l'environnement Barbara Pompili déclare qu'.

Si un site n'est pas réversible, alors il n'est pas banalisable, c'est-à-dire qu'il n'est pas  « apte à l'usage sans autre précaution particulière ».

Architecture 
La réversibilité est la propriété d'un bâtiment conçu dès l'origine pour avoir des usages successifs différents (bureaux, logements…) sans nécessiter d'intervention lourde.

Chemin de fer 
 La réversibilité indique la faculté pour un véhicule (en principe une rame, automotrice ou tractée, un autorail ou un tramway) de circuler aussi bien dans un sens que dans l'autre, sans manœuvre préalable. Il est alors nécessaire qu'une cabine de conduite soit disposée à chaque extrémité de la rame, ou bien que la cabine unique soit installée sur le toit, dans un kiosque, pour les autorails (X 3800 ou X 5100 par exemple).

Informatique 
La clause de réversibilité en informatique est la possibilité, pour un client ayant sous-traité son exploitation à un infogérant, de récupérer ses données à l'issue d'un contrat.
Un calcul réversible est un calcul qui n'augmente pas l'entropie du système.

Rentes 
La réversibilité est le fait de reporter le paiement intégral (ou partiel) d'une rente (rente viagère ou pension de réversion) sur une personne tierce (généralement le conjoint).

Littérature 
 Réversibilité est le titre d'un poème des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, dans la partie Spleen et idéal ; ce poème a été mis en musique par Jean-Louis Murat sur l'album Dolorès (1996).

Psychanalyse 
Il existe une réversibilité du sujet et de l’objet dans le fantasme, chez Freud et chez Lacan.

Théologie catholique 
La réversibilité est un dogme qui dispose que les mérites des saints profitent à l'ensemble de la communauté de l'Église.

Références